Miejscowości w USA:
 Litchfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Litchfield – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Litchfield – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Litchfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Litchfield – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Litchfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Litchfield – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sherman
 Litchfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Litchfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Gminy w USA:
 Litchfield (ang. Litchfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Litchfield (ang. Litchfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Litchfield (ang. Litchfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Litchfield (ang. Litchfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Litchfield (ang. Litchfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Litchfield (ang. Litchfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Litchfield (ang. Litchfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Litchfield (ang. Litchfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Litchfield (ang. Litchfield County) – w stanie Connecticut
W Wielkiej Brytanii:
 Litchfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)

Zobacz też 
 Lichfield